Latvala est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), homme politique américain en Floride
 (1943-1999), archiviste américain
Hanna-Maari Latvala (née en 1987), athlète finlandais en sprint
 (né en 1951), homme politique américain en Floride
 (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace
Jari-Matti Latvala (né en 1985), pilote de course finlandais
 (1868-1964), homme politique finlandais
 (né en 1980), sauteur à la perche finlandais
Roope Latvala (né en 1970), guitariste de metal finlandais
 (née en 1980), lanceuse de marteau finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois